Гусаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гусаки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Гусаки — деревня в Клецком районе Минской области.
 Гусаки — деревня в Несвижском районе Минской области.

Украина 
 Гусаки — село в Зеньковском районе Полтавской области.